

Кінгсвілл — місто, штат Міссурі
 Кінгсвілл — місто, штат Техас
 Кінгсвілл — переписна місцевість, штат Меріленд

Кінгсвілл - місто, провінція Онтаріо